Ekstraliga polska w unihokeju kobiet 2012/2013 – 13. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego unihokeja w Polsce. W sezonie zasadniczym rozegrano 14 kolejek spotkań po których przeprowadzono fazę Play-off.

W sezonie 2012/2013 wystąpiło 7 klubów. Obrońcą  tytułu była drużyna Energa Olimpia Osowa Gdańsk, mistrzostwo Polski zdobył UKS Absolwent Siedlec

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2011/2012 
Po zakończeniu sezonu 2011/2012 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna Energa Olimpia Osowa Gdańsk. Ostatnie miejsce w rozgrywkach zajęła drużyna UKS Gródek.

Tabela sezonu zasadniczego

Punktacja kanadyjska

Faza Play-off

Mecz o miejsca V-VII

Mecz o miejsce III

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn 2012/2013

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Polskiego Związku Unihokeja

Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych kobiet w Polsce
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie
2012 w unihokeju
2013 w unihokeju